Huntress (la Chasseresse) est le nom de plusieurs personnages dans les histoires publiées par DC Comics.

 Huntress (Tigress) qui évolue dans l'univers de Wildcat
 Huntress (Helena Wayne) qui évolue dans l'univers de Batman de Terre II.
 Huntress (Helena Bertinelli) qui évolue dans l'univers actuel de Batman.
 Huntress, nom d'un groupe de heavy metal américain.

es:Cazadora (cómic)
pt:Caçadora